Ideal kan betrekking hebben op:
 Ideal (Duitse band), een Duitse band uit de tijd van de Neue Deutsche Welle;
 Ideal (film), een Amerikaanse film uit 2004 van Michael Paxton;
 Ideal (Georgia), een plaats in de VS;
 Ideal (motorfiets), een historisch Duits motorfietsmerk;
 Ideal (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2005 ;
 Ideal (toetsenbordindeling), een toetsenbordindeling bedacht door James Hammond;
 Ideal (wielerploeg), een voormalige wielerploeg;
 Ideal-Jawa, een historisch Indiaas motorfietsmerk;
 iDEAL, een standaard voor internetbetalingen.